Bahnhof Unter den Linden steht für:
 Bahnhof Berlin Brandenburger Tor, ein Bahnhof im Berliner S-Bahn-Netz, dessen Name bis zum 8. August 2009 Unter den Linden lautete
 U-Bahnhof Unter den Linden, U-Bahnhof der Berliner U-Bahn-Linie 5.